Махер Абу Рмила (также: Абу Рмейле) (24 августа 1983, Иерусалим, Палестина) — палестинский дзюдоист, участник Олимпийских игр 2012 года, первый палестинский спортсмен, прошедший квалификацию.

На Церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 был знаменосцем команды Государства Палестина.

Карьера 
На Олимпиаде в Лондоне участвовал в весовой категории до 73 кг. Уступил на втором этапе бельгийцу .

Примечания

Ссылки 
 М. Абу Рмила на сайте Летних Олимпийских игр 2012 года 
 

Дзюдоисты Палестинской национальной администрации
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Дзюдоисты по алфавиту
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года